Division III i fotboll 1966 var 1966 års säsong av Division III. Serien bestod av tretton serier. De nio göta- och svealändska serierna bestod av tolv lag vars seriesegrare uppflyttades till division II 1967 medan de tre sämst placerade lagen nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong. De fyra norrländska serierna bestod av tio lag, de fyra seriesegrarna kvalspelade om två platser i division II 1967 medan de två sämst placerade lagen i respektive Norrlandsserie nedflyttades till division IV.

Serier

Norra Norrland övre

Norra Norrland nedre

N1: Sammanslagning av Skellefteå AIK och Skellefteå IF.

Södra Norrland övre

N1: Namnändrad från Alfredshems IK.
N2: Namnändrades efter säsongen till Timrå IK.

Södra Norrland nedre

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

N1: Sammanslagning av Nyköpings AIK och Nyköpings SK.

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

N1: Sölvesborgs GoIF vann ursprungligen serien men IFK Kristianstad inlämnade efter seriens slut protest mot att Saltö BK skulle ha använt icke-tillåten spelare vid ett flertal matcher. SvFF biföll protesten och Saltös resultat i de matcherna den aktuelle spelaren medverkat i. Konsekvensen av de ändrade resultaten blev att Kristianstad stod som segrare i den omräknade tabellen och därmed uppflyttades till division II. SvFF beslutade dock att utöka en av division II-serierna 1967 till tretton lag. Den extra division II-platsen gavs till Sölvesborg som därmed även de uppflyttades.

Skåne

Kval till division II 

|}
Skellefteå AIK/IF och IF Friska Viljor uppflyttas till division II 1967.

Källor 
Tabeller säsongen 1966

Fotboll i Sverige 1966
1966
Fotbollssäsongen 1966